Pesem Evrovizije 1957 je bila druga evrovizijska prireditev zapovrstjo. Podobno kot prvi leta 1956 je bil tudi ta izbor spremljan predvsem po radiu, a je število gledalcev preko televizije že močno narastlo.

Leta 1956 je zmagala sicer Švica, vendar še ni bilo sprejeto pravilo, da država zmagovalka priredi izbor prihodnje leto. Tako je izbor potekal v Nemčiji.

Italijanska pesem je trajala kar več kot 5 minut, medtem ko je bila britanska dolga le minuto in 52 sekund. V prihodnjih letih se je zato uveljavilo pravilo, da sme posamezna pesem trajati kvečjemu tri minute; ta omejitev velja še danes.

Rezultati
    Država(jezik)
    Izvajalec
    Pesem
    Uvrstitev
    Točke
     Avstrija(nemščina)
    Bob Martin
    Wohin, kleines Pony?
    10
    3
     Belgija(nizozemščina)
    Bobbejaan Schoepen
    Straatdeuntje
    8
    5
     Danska(danščina)
    Birthe Wilke & Gustav Winckler
    Skibet skal sejle i nat
    3
    10
     Francija(francoščina)
    Paule Desjardins
    La belle amour
    2
    17
     Italija(italijanščina)
    Nunzio Gallo
    Corde della mia chitarra
    6
    7
     Luksemburg(francoščina)
    Danièle Dupré
    Amours mortes
    4
    8
     Nemčija(nemščina)
    Margot Hielscher
    Telefon, Telefon
    4
    8
     Nizozemska(nizozemščina)
    Corry Brokken
    Net als toen
    1
    31
     Švica(francoščina)
    Lys Assia
    L'enfant que j'étais
    8
    5
     Združeno kraljestvo(angleščina)
    Patricia Bredin
    All
    7
    6
Države so razvrščene po abecednem redu.

Glasovanje
     
    Žirije
    Belgija
    Luksemburg
    Zdr. kraljestvo
    Italija
    Avstrija
    Nizozemska
    Nemčija
    Francija
    Danska
    Švica
    Belgija
     
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    1
    Luksemburg
    0
     
    1
    4
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    Združeno kraljestvo
    1
    1
     
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    Italija
    1
    1
    2
     
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    Avstrija
    0
    0
    2
    0
     
    1
    0
    0
    0
    0
    Nizozemska
    5
    3
    1
    1
    6
         
    1
    4
    3
    7
    Nemčija
    1
    0
    0
    1
    0    
    0
     
    6
    0
    0
    Francija
    2
    4
    2
    0
    0    
    1
    6
     
    2
    0
    Danska
    0
    0
    2
    3
    0    
    5
    0
    0
     
    0
    Švica
    0
    1
    0
    1
    0    
    0
    1
    0
    2

Zemljevid

 Zeleno = države udeleženke.

1957
1957 v glasbi
Frankfurt ob Majni